Carol Weiss King (1895-1952) – avvocato statunitense
 Carol King (1963) – attrice nigeriana